Автостанция «Орехово» — автостанция на юге Москвы, обслуживающая междугородние маршруты. Расположена в Шипиловском проезде, д. 12, рядом со станцией метро «Орехово». Была открыта в 2009 году. Находится в ведении ГУП «Мосгортранс». С 1 декабря 2015 года закрыта на реконструкцию, а рейсы перенесены на автовокзал «Южные ворота» и на автостанции «Красногвардейская» и «Варшавская». Заново открыта в декабре 2017 года. С марта 2021 года, в рамках создания АО "Московский транспорт" передана в управление ГУП "Московский метрополитен".

История 
Автостанция была открыта в 2009 году для обеспечения автобусного сообщения между Москвой и западными, юго-западными и южными регионами России.

По данным «Мосгортранса», в 2015 году услугами автостанции воспользовались более 170 тысяч человек. 15 сентября того же года автостанция должна была закрыться на ремонт, однако к работам приступили позже — реконструкция началась 1 декабря 2015 года.

На территории автостанции расположены зал ожидания, круглосуточная камера хранения, торговый автомат с напитками, также пассажиры могли воспользоваться бесплатным интернетом. Вести.ру в конце 2015-го сообщали о планах оснастить автостанции столицы системами записи разговора кассиров с пассажирами, в число автостанций входит «Орехово». Установка системы планировалась к концу 2016 года.

Всего автостанция обслуживает более 40 маршрутов в западные, юго-западные и южные регионы, например в Астрахань, Кисловодск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту. В связи с реконструкцией автостанции с 1 декабря 2015 года все рейсы осуществляются с автовокзала «Южные ворота» и автостанций «Красногвардейская» и «Варшавская». Временно продажа билетов на автобусные маршруты осуществляется в кассах других автостанций у Киевского, Белорусского и Павелецкого железнодорожных вокзалов, на Комсомольской площади и площади Шарля де Голля. Также билеты можно приобрести в терминалах «Элекснет» и через мобильное приложение.

Примечания

Ссылки 
 Автостанция «Орехово»: расписание автобусов и билеты

Автостанции и автовокзалы России
Вокзалы Москвы
Орехово-Борисово Северное